Краль, или Крал, — фамилия, означает «король»

Известные носители:
 Краль, Антон (род. 1998) — шведский футболист, защитник.
 Краль, Бранко (1924—2012) — югославский футболист.
 Краль, Вацлав (1926—1983) — чехословацкий историк.
 Краль, Ивица (род. 1973) — черногорский футболист.
 Краль, Йозеф (1853—1917) — чешский филолог-классицист.
  (1819—1891) — немецко-австрийский генеалог и геральдист.
 Краль, Карл-Хайнц (1908—1992) — немецкий режиссёр и драматург.
 Краль, Петар (1941—2011) — югославский актёр.
 Краль, Эрнст (1858—1926) — немецкий геральдист.
  (род. 1949) — югославский и словенский композитор.
 Краль, Франьо (1903—1955) — словацкий поэт, прозаик.
 Краль, Франц (1886—1915) — немецкий- лужицкий педагог, писатель и редактор.
 Краль, Ханс-Юрген (1943—1970) — немецкий общественно-политический деятель и философ.
 Краль, Юрий (1864—1945) — немецкий-лужицкий филолог.
 Краль, Якуб (1828—1911) — немецкий-лужицкий писатель и педагог.
 Краль, Янко (1822—1876) — словацкий поэт и деятель национально-освободительного движения.

Крал 
 Крал, Алекс (род. 1998) — чешский футболист.

См. также